Джастін Ісфельд (;  27 вересня 1977, Каліфорнія, США) — американський актор кіно і телебачення. Найбільш відомий своєю роллю Джастіна у серії комедійніх фільмів «Американський пиріг».

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 
 

Американські кіноактори
Американські телеактори